«Арахин» (Эрехин) — трактат Мишны из девяти глав (пераким), образующих вместе пятьдесят параграфов (мишнаиот), с формулировкой библейских предписаний относительно выкупа людей и предметов, посвящаемых храму согласно заранее данному обету.
 Арахин (хим.) — главный запасной белок, выделенный в кристаллической форме из земляного ореха.

См. также 
 Арахиновая кислота

Примечания